Los Premios XBIZ se conceden anualmente para honrar a "los individuos, las empresas, los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productos que desempeñan un papel esencial en el crecimiento y el éxito de entretenimiento para adultos". Alex Helmy, editor y fundador de XBIZ, describió este premio: "nació del deseo de la industria tener un evento de entrega de premios que no sólo abarque todas las facetas de la empresa, sino también uno que presente un profesional de honor y con clase." Organizada por la revista de adultos Trade Magazine, los premios XBIZ se han entregado desde 2003. Las nominaciones a los premios son presentados por los clientes, y los ganadores son votados por el personal de XBIZ, colegas de la industria y de las organizaciones participantes. Los premios fueron creados originalmente para reconocer los logros en la línea de la industria para adultos, pero, en los últimos años, las categorías de videos se han añadido.

Los Premios XBIZ, en la industria del cine para adultos, han sido comparados con los Globos de Oro, en la corriente principal de la industria cinematográfica. En el 2010 se celebraron en el Avalon en Hollywood, California.

El número de categorías de los premios se ha ampliado a lo largo de los años para incluir, a partir de 2014, más de 150 categorías de premios. los ganadores de los premios mencionados a continuación son en su mayoría para las principales categorías.

Actuación

Actuación (Femenina) del Año 
 2010 Kimberly Kane, El Sexo de los Archivos: A Dark XXX Parody (Revolución X/New Sensations)
 2011 Kayden Kross, El Calor Del Cuerpo (Digital Playground)
 2012 Jessie Andrews, Retrato de una Niña Llamada (Elegant Angel)

Mejor Actriz -Película
 2013 (Ex Aequo) - Lily Carter y Lily LaBeau, Páramo, (Elegant Angel)
 2014 Remy LaCroix, La Tentación de Eva (New Sensations)
 2015 Carter Cruise, Segundas Oportunidades, (New Sensations)
 2016 India Summer, El Matrimonio 2.0 (León Reach/Adam & Eve)

Mejor Actriz-Parodia
 2013 Allie Haze, Star Wars, XXX, (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Riley Reid, Grasa XXX: UNA Parodia (X-Play/Adam & Eve)
 2015 Jessica Drake, 'Blanca nieves XXX: An Axel Braun Parody' (Axel Braun Producciones/Wicked Pictures)
 2016 Riley Steele, "Barbarella" XXX: An Axel Braun Parody (Wicked Pictures)

Mejor Actriz-Parejas-Temática
 2013 Remy LaCroix, Rasgado (New Sensations)
 2014 Marie McCray, la Verdad Sea dicha (Skow for Girlfriends Films)
 2015 Maddy O'Reilly, La Liberación Sexual de Anna Lee (New Sensations)
 2016 Keira Nicole, El Columpio De La Vida (New Sensations)

Mejor Actriz-Chica
 2013 Sheridan Amor, En Contra De Su Voluntad (New Sensations)
 2014 Dani Daniels, El Amante Vampiro (Sparks Entertainment/Exile)
 2015 Carter Cruise, Lesbian Vampire Academy (Hustler Video)
 2016 Penny Pax, Lesbianas Amantes De La Moda (Adam & Eve)

Mejor Actuación (Masculino) del Año 
 2010 , Evan Stone, Esto no es Star Trek (Hustler Video)
 2011 Keni Styles, la Malicia en Lalaland (Miss Lucifer Prod./Vivid Entertainment)
 2012 Tommy Pistol, Conductor de Taxi XXX (Sensual Diamante/el Placer de la Dinastía/el Exilio de Distribución)

Mejor Actor - Película 
 2013 Steven Santa Cruz, Desgarrado, (New Sensations)
 2014 James Deen, El Nuevo Detrás de la Puerta Verde (Vivid Entertainment)
 2015 Steven Santa Cruz, Wetwork (Vivid Entertainment)
 2016 Steven San Croix, Wanted (Wicked Pictures/Adam & Eve)

Mejor Actor - Parodia 
 2013 Seth Gamble, Star Wars XXX (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Seth Gamble, Grasa XXX: UNA Parodia (X-Play/Adam & Eve)
 2015 Tommy Pistol, Not the Jersey Boys XXX (X-Play/Pulso)
 2016 Ryan Ryder, Peter Pan XXX: An Axel Braun Parody (Wicked Pictures)

Mejor Actor - Parejas-Temática 
 2013 Richie Calhoun, El Amor, El Matrimonio Y Otras Malas Ideas (New Sensations)
 2014 Derrick Pierce, Toba Amor (Wicked Pictures)
 2015 Xander Corvus, La Liberación Sexual de Anna Lee (New Sensations)
 2016 Tommy Pistol, Wild Inside (Vivid Entertainment)

Mejor Actriz De Reparto
 2012 Raven Alexis, Armas Secretas (Digital Playground)
 2013 de la Piel de Diamante, la Venganza de los Petites (AMKingdom/el Exilio de Distribución)
 2014 Riley Reid, La Presentación de Emma Marx (New Sensations)
 2015 Jessa Rhodes, Segundas Oportunidades (New Sensations)
 2016 Riley Reid, La Presentación de Emma Marx 2: Límites (New Sensations)

Mejor Actor De Reparto 
 2012 Xander Corvus, Horizonte (Wicked Pictures)
 2013 Brendon Miller, The Dark Knight XXX: UNA Parodia Porno, (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Tommy Pistol, La Tentación de Eva (New Sensations)
 2015 Chad White, Segundas Oportunidades (New Sensations)
 2016 Brendon Miller, Batman vs Superman XXX: An Axel Braun Parody (Wicked Pictures)

Mejor Escena de Sexo 
 2012 Alec Knight, Retrato de una Niña Llamada (Elegant Angel)
 2013 JJ Hollyberry, No la Casa de los Animales XXX (X-Play/Adam & Eve)
 2014 James Bartholet, No el mago de Oz XXX (X-Play/Pulso)
 2015 Jacky Santiago, Segundas Oportunidades (New Sensations)
 2016 Roy Karch, el Amor, el Sexo y las Noticias de TELEVISIÓN (X-Play/Adam & Eve)

Los Programas De Afiliados

Programa de afiliados del Año 
 2003 Platino Dólares
 2004 Adulto Revenue Service (ARS)
 2005 SilverCash
 2006 SilverCash
 2007 A Velocidad De La Luz En Efectivo
 2008 TopBucks
 2009 Brazzers
 2010 Pimproll
 2011 lollypop

Programa de afiliados del Año Europeo 
 2011 AdultWebmasterEmpire (AWE)
 2012 AdultWebmasterEmpire (AWE)
 2013 PartnerCash
 2014 Manica Dinero
 2015 ReallyUsefulCash

Programa De Afiliados - Gay 
 2011 (empate) Compañero de Ganancias y PrideBucks

Programa de afiliados del Año - Multi-Plataforma 
 2011 CECash
 2012 Gamma De Entretenimiento
 2013 Gamma De Entretenimiento
 2014 CECash

Programa de afiliados del Año - Red= 
 2016 Gamma De Entretenimiento

Programa De Afiliados - Estrella Del Porno 
 2011 FameDollars

Programa de afiliados del Año - al por menor 
 2011 FN de Efectivo (Fleshlight)
 2012 FN de Efectivo
 2013 GameLink
 2014 Gamelink
 2015 Gamelink
 2016 AdultShopping.com

Programa De Afiliados - Solo Chica 
 2011 TwistysCash
 2012 TwistysCash

Programa de afiliados del Año de la Especialidad 
 2011 Joanna Angel Dólares
 2013 GroobyBucks
 2014 MrSkinCash (MrSkin.com)
 2015 MrSkinCash (MrSkin.com)
 2016 MrSkinCash

Programa De Afiliados - Studio 
 2011 Bang Bros (Bang Producciones)

Programa de afiliados - VOD 
 2012 AEBN

Todos-Negro

Negro Lanzamiento del Año 
 2012 Un Toque de Seducción (Wicked Pictures)
 2013 Directamente Desde Mi Corazón (Costa Oeste Producciones)
 2014 Negro De Calor (Jules Jordan Video)
 2015 La Seducción de la Piel de Diamante (del Diablo (Película)
 2016 Panteras Negras 4 (Lexington Steele/Evil Angel)

Todo-Negro La Serie 
 2012 Gran Culo Tramposos (Costa Oeste Producciones)
 2013 Club De Élite (Elegant Angel)

Chica-Chica

Lanzamiento del Año 
 2012 Cereza (JewelBox Películas/Digital Playground)
 2013 A Las Niñas Con Las Niñas (Abby Winters/Wicked Pictures)
 2014 La Seducción de Riley Reid (del Diablo (Película)
 2015 Alexis y Asa (Adán Y Eva)
 2016 El Negocio de las Mujeres (Girlsway/Girlfriends Films)

La serie del Año 
 2012 Budapest (Girlfriends Films)
 2013 Lesbianas Seducciones (Girlfriends Films)
 2014 Mí y a Mi Novia (Girlfriends Films)
 2015 Mujeres Que Buscan Mujeres (Girlfriends Films)
 2016 Mujeres Que Buscan Mujeres (Girlfriends Films)

Todo Sexo

Todo Sexo Lanzamiento del Año 
 2012 los artistas intérpretes o Ejecutantes del Año 2011 (Elegant Angel)
 2013 D3viance (Estrella De Rock Entertainment/Adam & Eve)
 2014 Ballena Cuento 6 (Smash Pictures)
 2015 Satisfacer Carter Cruise (New Sensations)
 2016 Big Booty Audiciones (Elegant Angel)

Todo Sexo Serie del Año 
 2012 Experimentados Jugadores (Tom Byron Fotos)
 2013 Bastante Sucio (New Sensations)
 2014 Bastante Sucio (New Sensations)
 2015 James Deen los 7 Pecados (James Deen/Evil Angel)[cita requerida]
 2016 Angela (AGW Entretenimiento/Girlfriends Films)

Amateur/Pro-Amateur

Lanzamiento del Año 
 2012 Puede Anotar 8 (Bang Producciones)
 2013 Amateur Alumnas 18 (Vídeo Propio)
 2014 Colegio Amateur Niñas De 6 (Vídeo Propio)
 2015 De Vídeo Propio 850 (Vídeo Propio)
 2016 Canteranos Video de Sexo de Grupo: El Más Mejor (de Cosecha propia de Vídeo/de Pura diversión)

Serie Amateur del Año 
 De 2013 A La Mierda Con Un Ventilador (Inmoral Producciones/Puro Jugar Los Medios De Comunicación)

Pro-Amateur Lanzamiento del Año 
 2014 Madre de la Indiscreción (Frutas Prohibidas Films/el Exilio de Distribución)
 2015 Masturbación Con La Mano El Ganador De 18 (Inmoral Producciones/Puro Jugar Los Medios De Comunicación)
 2016 Kayden Kross Casting Couch (Airerose de Entretenimiento)

De Temática Asiática

Lanzamiento del Año 
 2012 Superstar Showdown 6: Edición Asiática - Asa Akira vs Katsuni (la Realidad de Azul los Medios de comunicación)
 2013 Yo Soy Asa (Pornstar Imperio/El Exilio De Distribución)
 2014 Yo Soy Asa 2 (Pornstar Imperio/Exilio)
 2015 Kalina Ryu: Asia Mierda De Juguete (Darkko/Evil Angel)
 2016 Lluvia De Estrellas (Darkko/Evil Angel)

Serie 
 2012 Kamikaze Girls (Kamikaze De Entretenimiento)
 2013 Hola Titty (Tercer Mundo)

BDSM

BDSM Lanzamiento del Año 
 2014 Obtener Mi Cinturón (Pornfidelity/Jugosa Entretenimiento)
 2015 Maddy O'Reilly es la Sumisión (Deviant Entretenimiento)
 2016 Tonos Carmesí 2 (Tolerancia Cero)

Mejor Dirección De Arte 
 2011 this Ain't Avatar XXX 3D (Hustler Video)
 2012 El Rocki Whore Picture Show: A Hardcore Parody (Wicked Pictures)
 2013 Los Cuatro (Adam & Eve)
 2014 Inframundo (Wicked Pictures)
 2015 Wetwork (Vivid Entertainment)
 2016 Wanted (Wicked Pictures/Adam & Eve)

La Mejor Edición 
 2011 Voyeur Dentro (Estudio De Un Entretenimiento) Andrew Blake
 2012 Combatientes (Digital Playground)
 2013 Spartacus MMXII El Principio (Londres-Gunn Films/Miko Lee Producciones/Wicked Pictures)
 2014 Inframundo (Wicked Pictures) Scott Allen
 2015 Wetwork (Vivid Entertainment), Robert De Abril
 2016 La Presentación de Emma Marx 2: Límites (New Sensations), Eddie Powell Y Gabrielle

La Mejor Música 
 2013 la Venganza de los Petites (AMKingdom/el Exilio de Distribución)
 2014 Grease XXX: A Parodia (X-Play/Adam & Eve)
 2015 Not the Jersey Boys XXX (X-Play/Pulso)
 2016 Wanted (Wicked Pictures/Adam & Eve)

Mejor Escena De Sexo

Mejor Escena - Película 
 2013 Lily Carter, Lily LaBeau, Mick Blue, Ramón Nomar, David Perry, Toni Ribas; Páramo (Elegant Angel)
 2014 Jesse Jane, Stoya, Kayden Kross, Riley Steele, Selena Rose y Manuel Ferrara, Código de Honor (Digital Playground)
 2015 A. J. Applegate y Mr. Pete, Tonos de color Escarlata (Tolerancia Cero)
 2016 India Summer & Ryan Driller, El Matrimonio 2.0 (León Reach/Adam & Eve)

Mejor Escena De Parodia 
 2013 Brandy Aniston, Eve Laurence y Dick Chibbles; Star Wars XXX (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Kendall Karson y Ryan Driller, el Hombre de Acero XXX: An Axel Braun Parody (Vivid Entertainment)
 2015 Aaliyah Love y Tommy Pistol, American Hustle XXX (Smash Pictures)
 2016 Kimberly Kane & Ryan Driller, la Mujer Maravilla XXX: An Axel Braun Parody (Vivid Entertainment)

Mejor Escena Gonzo/No-Característica 
 2013 de Chanel Preston y Nacho Vidal; Nacho Invade América 2 (Nacho Vidal/Evil Angel)
 2014 Bonnie Rotten, Tony DeSergio, Jordan Ash, Mick Blue y Karlo Karrera, El Gangbang de Bonnie Rotten (New Sensations)
 2015 Adriana Chechik, Mick Blue, James Deen, Erik Everhard, Criss Strokes y John Strong, Gangbang Me (Duro )
 2016 Jesse Jane y Manuel Ferrara, Jesse: Alfa Female (Jules Jordan Video)

Mejor Escena De Todo El Sexo 
 2016 Jada Stevens & Wesley Pipes, Interracial Anal (Blacked.com/Jules Jordan)

La Mejor Escena De La Viñeta De Liberación 
 2013 Riley Steele y Erik Everhard; En Riley's Bragas (Digital Playground)
 2014 Jada Stevens y Kevin Moore, El Hooker Experiencia (Kevin Moore/Evil Angel)
 2015 Ava Dalush y James Deen, yo Amo a Mi Esposa Caliente (New Sensations)
 2016 Dani Daniels, Luna Star & Johnny Sins, Vamos a Jugar al Doctor (Brazzers)

Mejor Escena - Parejas-Temática 
 2013 Lucky Starr y Xander Corvus, el Amor de Una Madre 2 (Hard Candy Películas/Pulso Distribución)
 2014 Madison Ivy y Mick Blue, Hotel De No Contar (Wicked Pictures)
 2015 Anikka Albrite y Tommy Gunn, Indomable Corazón (Adam & Eve)
 2016 Riley Reid, Romi Rain y Xander Corvus, Mi Vida Pecaminosa (Dreamzone De Entretenimiento)

La Mejor Escena - Chica 
 2013 Jesse Jane, Kayden Kross, Riley Steele, Selena Rose y Vicki Chase; Madres & Hijas (Digital Playground)
 2014 Ariel Rebel y Anissa Kate, Ariel & Lola: Pornochic 24 (Marc Dorcel)
 2015 Kayden Kross y Misha Cross, Misha Cross Abiertos (Manuel Ferrara/Evil Angel)
 2016 Jessie Andrews & Carter Cruise, Jessie Ama A Las Niñas (Novia De Vídeo/Mile High)

Mejores Efectos Especiales 
 2011 Bat FXXX: la Oscuridad de la Noche (Bluebird Films)
 2012 Top Guns (Digital Playground)
 2013 Star Wars XXX (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Inframundo (Wicked Pictures)
 2015 Apocalipsis X (Digital Playground)
 2016 Salvar A La Humanidad (AMKingdom)

Mejor Cinematografía 
 2011 Francois Clousot, Jake Jacobs y Mark Nicholson - Velocidad (Wicked Pictures)
 2012 Mason, Carlos Dee & Alex Ladd - Retrato de una Niña Llamada (Elegant Angel)
 2013 Jinish Sha - la Venganza de los Petites (AMKingdom/el Exilio de Distribución)
 2014 Francois Clousot, Alex Ladd, Pablo Woodcrest, Mark Nicholson y David Señor - Inframundo (Wicked Pictures)
 2015 Eli Cruz, Nic Peligro y Alex Ladd - Wetwork (Vivid Entertainment)
 2016 Alex Ladd - Matrimonio 2.0 (León Reach/Adam & Eve)

El Proveedor de contenidos del Año 
 2003 El Contenido De La Matriz
 2004 Vídeo Secretos
 2005 El Contenido De La Matriz
 2006 Webmaster Central
 De 2007 De La World Wide Contenido
 2012 AdultCentro
 2013 AdultCentro
 2014 AdultCentro
 2015 Webmaster Central
 2016 AdultCentro

Las Parejas De Temática

Lanzamiento del Año 
 2012 el Amor es un Juego Peligroso (New Sensations)
 2013 Roto (New Sensations)
 2014 Orgía De La Universidad (Vivid Entertainment)
 2015 La Liberación Sexual de Anna Lee (New Sensations)
 2016 El Columpio De La Vida (New Sensations)

La línea del Año 
 2013 Romance De La Serie (New Sensations)
 2014 Romance De La Serie (New Sensations)

Participación Especial de Estrellas del Año 

 2007 Joanna Angel
 2009 Tera Patrick
 2010 Sasha Grey
 2011 Riley Steele
 2012 Katsuni
 2013 James Deen
 2014 James Deen
 2015 Nikki Benz
 2016 Lisa Ann

Crossover Estrella Femenina 
 2008 Stormy Daniels

Crossover Macho Estrellas 
 2008 Evan Seinfeld

Empresa De Diseño 
 2003 Wyldesites
 2004 Wyldesites
 2005 Dickmans De Diseño
 2006 Wyldesites
 2007 Wyldesites

Estudio de diseño del Año 
 2008 Dickmans De Diseño
 2009 Dickmans De Diseño
 2010 Blue Estudios De Diseño
 2011 (empate) Dickmans Diseño y Wyldesites
 2012 (empate) AdultDesign y Zuzana Diseños
 2013 Wolume Estudios
 2014 Zuzana Diseños
 2015 Zuzana Diseños
 2016 Zuzana Diseños

Mejor Director del Año

Director del Año - Cuerpo de Trabajo 
 2009 Belladona
 2010 Axel Braun
 2011 Lee Roy Myers
 2012 Robby D.
 2013 Eddie Powell
 2014 Axel Braun
 2015 Jacky Santiago
 2016 Jacky Santiago

Director del Año - Trabajo Individual/Feature Release 
 2009 Ryder, No Hechizado XXX (X-Play/Adam & Eve)
 2010 Brad Armstrong, 2040 (Wicked Pictures)
 2012 Graham Travis, Retrato de una Niña Llamada (Elegant Angel)
 2013 Graham Travis, Páramo (Elegant Angel)
 2014 Brad Armstrong, Underworld (Wicked Pictures)
 2015 Eli Cruz, Wetwork (Vivid Entertainment)
 2016 Stormy Daniels, Quería (Wicked Pictures/Adam & Eve)

Director del Año - No-Característica 
 2013 Mason, Lexi (Elegant Angel)
 2014 Dana Vespoli, Chica/Chico (Dana Vespoli/Evil Angel)
 2015 Manuel Ferrara Y Kayden Kross, Misha Cross Abiertos (Manuel Ferrara/Evil Angel)
 2016 Tori Black, La Verdadera Lujuria (El Arcángel/Girlfriends Films)

Director del Año - Parodia 
 2013 Axel Braun, Star Wars XXX (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Será Ryder, Grasa XXX: UNA Parodia (X-Play/Adam & Eve)
 2015 Va a Ryder, No el Jersey Boys XXX (X-Play/Pulso)
 2016 Axel Braun, Batman vs Superman XXX: An Axel Braun Parody (Wicked Pictures)

Europeo/Director Extranjero del Año 
 2013 Max Candy
 2014 Herve
 2015 Herve
 2016 Rocco Siffredi

Estudios Emergentes 
 2007 Jules Jordan[cita requerida]
 2008 Harmony Films[cita requerida]

Étnica De Liberación 
 2011 Culo Negro Master 4 (Alexander DeVoe/Jules Jordan)

Europea/Extranjero

Característica de Lanzamiento del Año 
 2012 Les Filles de la Campagne (Marc Dorcel/Wicked Pictures)
 2013 Ignominioso Perras (Marc Dorcel/Wicked Pictures)
 2014 Claire Castel, La Camarera (Marc Dorcel)
 2015 Instituto ruso: Lección 19: Vacaciones a casa de Mis Padres (Marc Dorcel)
 2016 Cómo me Convertí en una Esclava Sexual (Marc Dorcel/Wicked Pictures)

No película Lanzamiento del Año 
 2012 Slutty Girls Love Rocco 3 (Rocco Siffredi/Evil Angel)
 2013 Slutty Girls Love Rocco 4 (Rocco Siffredi/Evil Angel)
 2014 Cayenne Ama Rocco (Rocco Siffredi Producciones/Evil Angel)
 2015 El inicio de Alina Li (Harmony Films)
 2016 No Molestar (Rebecca Señor Producciones/El Exilio)

Director 
 2008 Dcypher

Película del Año 
 2008 Cargar (SexZ Pictures)[cita requerida]
 2009 Pirates II Stagnetti s Revenge (Digital Playground)
 2010 El 8º Día (Adam & Eve)
 2011 De La Velocidad (Wicked Pictures)
 2012 Retrato de una Niña Llamada (Elegant Angel)
 2013 Páramo (Elegant Angel)
 2014 Inframundo (Wicked Pictures)
 2015 Wetwork (Vivid Entertainment)
 2016 Wanted (Wicked Pictures/Adam & Eve)

Artistas femeninas del año

Artista Femenina del Año
 2008 Eva Angelina
 2009 Jenna Haze
 2010 Tori Black
 2011 Andy San Dimas
 2012 Asa Akira
 2013 Brooklyn Lee
 2014 Riley Reid
 2015 Anikka Albrite
 2016 Dani Daniels

Artista Extranjera Femenina del Año
 2011 Katsuni
 2012 Anna Polina
 2013 Erica Fontes
 2014 Cayenne Klein
 2015 Misha Cross
 2016 Angela Blanco

Chica/chica Artista del Año
 2014 Abril O'Neil
 2015 Prinzzess
 2016 Vanessa Veracruz

Porno Feminista

Lanzamiento del Año 
 2014 Ocupada (Rosa y Blanco Producciones)
 2015 San Francisco Lesbians (Problemas De Películas/Rosa De Terciopelo)

Fetiche

Lanzamiento del Año 
 2012 Los Trabajos Impares 5 (Belladona Entretenimiento/Evil Angel)
 2013 Fetiche Fanático De 10 (Belladona Entretenimiento/Evil Angel)
 2014 Samantha 38G & Amigos 2 (Video Sensacional)
 2015 Para el Núcleo (Mental de Belleza/Girlfriends Films)
 2016 Cómic Freaks y Cosplay Geeks (Burning Angel/el Exilio)

LGBT Premios 
El LGBT en el título se refiere a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la gente.

Gay Web Empresa del Año 
 2009 Maleflixxx.tv
 2010 Compañero De Ganancias
 2011 Lucas Entertainment
 2012 Desnuda Espada
 2013 Dominic Ford
 2014 Next Door Entertainment /Buddy Beneficios
 2015 Lado De La Puerta De Entretenimiento / Buddy Beneficios
 2016 Cybersocket

Empresa 
 2005 Cybersocket
 2006 Cybersocket
 2007 Cybersocket
 2008 PrideBucks
 2009 Cybersocket

Director del Año 
 2008 Michael Lucas & Tony Demarco
 2009 Chris Ward, Ben Leon & Tony Demarco
 2010 Steven Scarborough
 2011 Joe Gage
 2012 Chris Ward
 2014 Jake Jaxson
 2015 Jake Jaxson
 2016 Joe Gage

Gay Película del Año 
 2008 Vínculo: La Evolución (Channel 1 Releasing)
 De 2009 Hasta El Último Hombre (Raging Stallion Studios)
 2010 Focus/Reenfocar (Raging Stallion Studios)
 2011 Brutal (Raging Stallion Studios)
 2012 Asesino (Lucas Entertainment)
 2013 Incubus Partes 1 & 2 (Titan Medios De Comunicación)
 2014 Original Pecadores (Lucas Entertainment)
 2015 Una Cosa de la Belleza (CockyBoys)
 2016 Oraciones Contestadas (CockyBoys)

Artista Gay del Año 
 2008 Jake Deckard
 2009 Jackson Wilde
 2010 (empate) Tyler Saint y Logan McCree
 2011 Spencer Reed
 2012 Adam Killian
 2013 Trenton Ducati
 2014 Jessy Ares
 2015 (Triple Empate) Blaster Sun, El Riqui361 & Hector 
 2016 Blaster Sun

Gay Estudio del Año 
 2008 Titan Media
 2009 Titan Media[cita requerida]
 2010 Titan Media
 2011 Titan Media
 2012 Titan Media
 2013 Lucas Entertainment
 2014 CockyBoys
 2015 Bel Ami
 2016 Cocky Boys

Transexual/Transgénero Director del Año 
 2012 Joey Silvera
 2013 Jay Pecado
 2014 Joey Silvera
 2015 Joey Silvera
 2016 Joey Silvera

Transexual/Transgénero Artista del Año
 2010 Wendy Williams
 2011 Mia Isabella
 2012 Jesse Flores
 2013 Eva Lin
 2014 Venus Lux
 2015 Venus Lux
 2016 Jessy Dubai

Transexual/Transgénero Lanzamiento del Año 
 2010 Mi Novia la Polla de 5 (Distrito de Luz Roja de Vídeo)
 2011 America's Next Top Transexual: Temporada 6 (Goodfellas/Devil's Film)
 2012 She-male Policía 2 (Joey Silvera/Evil Angel)
 2013 Mia Isabella: ¿Quieres Un Poco De Miel? Vol. 2 (SMC Producciones)
 2014 American She-Male X 5 (Joey Silvera Producciones/Evil Angel)
 2015 Big Tit She-Male X 2 (Joey Silvera/Evil Angel)
 2016 Kaitlyn Género: Basado en una Historia Verdadera (Trans500/Pure Play)

Transexual/Transgénero Estudio del Año 
 2012 Grooby Producciones
 2013 Tercer Mundo Los Medios De Comunicación
 2014 Trans 500
 2015 Evil Angel
 2016 Evil Angel

Live Cam Modelo del Año 
 2016 Ashe Maree

Gonzo

Gonzo Director 
 2008 Jules Jordan[cita requerida]

Gonzo Lanzamiento del Año 
 2009 los artistas intérpretes o Ejecutantes del Año (Evil Angel)
 2010 Pornstar Workout (Elegant Angel)
 2011 Pornstar Workout (Elegant Angel)
 2012 Asa Akira Es Insaciable 2 (Elegant Angel)
 2013 Lexi (Elegant Angel)
 2014 De La Piel (Elegant Angel)
 2015 Adoración Culo 15 (Jules Jordan Video)
 2016 Anikka Anal Sluts (BAM Visiones/Evil Angel)

Gonzo Liberación - No largometraje 
 2011 Tori, Tarra y Bobbi Amor Rocco (Rocco Siffredi/Evil Angel)

Gonzo Serie del Año 
 2008 Jack de juegos (Digital Playground)[cita requerida]
 2009 los artistas intérpretes o Ejecutantes del Año (Evil Angel)[cita requerida]
 2010 Big Tits Round Asses (Bang Producciones)
 2011 Big Wet Asses (Elegant Angel)
 2012 Phat Bottom Girls (Manuel Ferrara/Evil Angel)
 2013 Ultimate Fuck Toy (Jules Jordan Video)
 2014 Internas De La Condenación (Jules Jordan Video)
 2015 Bang Bus (Bang Producciones)
 2016 El Booty Movie (ArchAngel/Girlfriends Films)

Interracial

Interracial Lanzamiento del Año 
 2011 Lex El Empalador 5 (Jules Jordan Video)
 2012 Lex el Empalador 7 (Jules Jordan Video)
 2013 Príncipe el Penetrador (Smash Pictures)
 2014 Las Amas de casa de Lexington Steele (DreamZone de Entretenimiento)
 2015 Dani Daniels Más Profundo (Blacked.com/Jules Jordan)
 2016 Carter Cruise Obsesión (Blacked.com/Jules Jordan Video)

Interracial De La Serie 
 2012 Interracial Swingers (Devil's Film)
 2013 Mandingo Massacre (Jules Jordan Video)

Tema Latino

Tema latino de Lanzamiento del Año 
 2012 Made in Xspana 7 (Nacho Vidal/Evil Angel)
 2013 Made in Xspana 8 (Nacho Vidal/Evil Angel)
 2014 Chongas 5 (Bang Producciones)
 2015 Latinas on Fire 2 (Jules Jordan Video)
 2016 Colombiano Fuckfest (Bang Producciones)

Tema Latino Serie 
 2012 Latino Adulterio (Naughty America)
 2013 Latino Adulterio (Naughty America/Pure Play Media)

Contribución a la Industria 
 2008 Sharon Mitchell[cita requerida]
 2009 Phil Harvey (Adam & Eve (negocio))[cita requerida]

Producción de Película 
 2008 Gerard Damiano

Artista Masculino del Año 
 2008 Evan Stone
 2009 Manuel Ferrara
 2010 James Deen
 2011 Tommy Gunn
 2012 Rocco Reed
 2013 James Deen
 2014 James Deen
 2015 James Deen
 2016 Ryan Driller

Artista extranjero del Año 
 2011 Rocco Siffredi
 2012 Nacho Vidal
 2013 Toni Ribas
 2014 Danny D
 2015 Rocco Siffredi
 2016 Danny D

MILF Artista del Año

 2011 Lisa Ann
 2012 India Summer
 2013 Tanya Tate
 2014 Julia Ann
 2015 Kendra Lust
 2016 Kendra Lust
 2017: Cherie DeVille
 2018: Brandi Love
 2019: Bridgette B
 2020: Bridgette B

Nuevo Artista Masculino/Mejor actor revelación del Año 
 2010 Dane Cross
 2011 Flash Brown
 2012 Xander Corvus
 2014 Tyler Nixon
 2016 Axel Ases

Nueva Serie del Año 
 2013 Tonight's Girlfriend (Naughty America/Pure Play)

Mejor Nueva actriz joven 
 2008 Bree Olson
 2009 Stoya
 2010 Kagney Linn Karter
 2011 Chanel Preston
 2012 Jessie Andrews
 2013 Riley Reid
 2014 Christy Mack
 2015 Carter Cruise
 2016 Abella Danger

Parody Release of the Year

Parodia de la Versión del Año-Comedia 
 2010 No los Bradys XXX: Marcia Marcia (X-Play/Hustler Video)
 2012 the Beverly Hillbillies XXX (X-Play/Adam & Eve)
 2013 Star Wars XXX: UNA Parodia Porno (Axel Braun Producciones/Vivid Entertainment)
 2014 Grasa XXX: UNA Parodia (X-Play/Adam & Eve)
 2015 No el Jersey Boys XXX (X-Play/Pulso)

Parodia de la Versión del Año-Drama 
 2012 Top Guns (Digital Playground)
 2013 Ignominioso Perras (Marc Dorcel/Wicked Pictures)
 2014 Superman vs Spider-Man: An Axel Braun Parody (Vivid Entertainment)
 2015 Cenicienta XXX: An Axel Braun Parody (Wicked Pictures)
 2016 Batman v. Superman XXX: An Axel Braun Parody (Wicked Pictures)

Artista de la Remontada del Año 
 2010 Dyanna Lauren
 2011 Dale DaBone
 2012 Príncipe Yahshúa
 2013 Steven Santa Cruz

Artista Escaparate del Año 
 2016 Jesse: Hembra Alfa (Jules Jordan Video)

Guion del Año 
 2011 Nic Andrews, Rawhide 2: Dirty Deeds, (Adam & Eve)
 2012 Graham Travis, Retrato de una Niña Llamada (Elegant Angel)
 2013 Jacky Santiago, Rasgado (New Sensations)
 2014 Jacky Santiago, La Tentación de Eva (New Sensations)
 El Año 2015 Marca Logan, Wetwork (Vivid Entertainment)
 2016 Jacky Santiago, La Presentación de Emma Marx 2: Límites (New Sensations)

Sexpert del Año 
 2016 Dr. Jess

La mujer del Año 
 2008 Diane Duke (Free Speech Coalition)
 2009 Lori Z (El Adulto Broker)
 2011 Allison Vivas (Pink Visual)
 2012 Diane Duke (Free Speech Coalition)

La especialidad de Lanzamiento del Año 
 2012 Jessica Drake's Guía a los Inicuos Sexo: Anal Edición (Wicked Pictures)
 2013 Adam & Eve Guía para el Kama Sutra (Adam & Eve Pictures)
 2014 Kama Sutra (Marc Dorcel)
 2015 Jessica Drake Guía para los Malvados Sexo: Plus Tamaño (Wicked Pictures)
 2016 Increíbles Secretos Sexuales: Mejores Orgasmos (Adam & Eve Pictures)

Estudio del Año 
 2006 Digital Playground
 2007 Digital Playground
 2008 Evil Angel
 2009 Digital Playground
 2010 Jules Jordan Video
 2011 Digital Playground
 2012 Elegant Angel
 2013 New Sensations
 2014 Evil Angel
 2015 Duro X
 2016 Evil Angel

Europea/Estudio Extranjero 
 2011 Marc Dorcel
 2012 Marc Dorcel
 2013 De Marc Dorcel
 2014 De Marc Dorcel
 2015 De Marc Dorcel
 2016 Marc Dorcel

Fetiche Studio 
 2012 Kink.com

Studio Gonzo 
 2011 Elegant Angel
 2012 Jules Jordan Video

Nuevo Estudio 
 2010 Sweet Sinner
 2013 Caramelos Películas
 2015 Airerose Entretenimiento
 2016 Arcángel

Parodia Studio 
 2011 New Sensations
 2012 Hustler Video

Viñeta

Viñeta Lanzamiento del Año 
 2012 Oficina De Pervertidos 6 (Reality Junkies/Mile High Media)
 2013 Allie Haze: Verdadero Sexo (Vivid Entertainment)
 2014 Busty Beauties De Lavado De Coches (Hustler Video)
 2015 Trampas (Frutas Prohibidas Las Películas/Exilio)
 2016 Una Hotwife Con Los Ojos Vendados 2 (New Sensations)

Viñeta de la Serie del Año 
 2012 Parada De Autobús De Las Niñas (Smash Pictures)
 2013 esta Noche de la Novia (Naughty America/Pure Play)
 2014 esta Noche de la Novia (Naughty America/Pure Play)
 2015 esta Noche de la Novia (Naughty America/Pure Play)
 2016 esta Noche de la Novia (Naughty America/Pure Play)

Web y Tecnología

Innovador Web/Empresa de Tecnología del Año 
 2010 RedLightCenter.com

Innovador Web/Tech Producto del Año 
 2011 AdultCentro
 2012 PVLocker.com (Pink Visual)
 2013 WebcamWiz
 2014 MyFreeSexStore
 2015 ModelCentro
 2016 CamBuilder (Streamate)

Empresa de Software del Año 
 2008 Mansión Productions LLC
 2009 Demasiado Medios De Comunicación
 2010 2Much.net
 2011 Demasiado Medios De Comunicación
 2012 Elevada X
 2013 Mansión Producciones
 2014 ElevatedX
 2015 ElevatedX

Web Host del Año 
 2003 Mach10 Hosting
 2004 Webair
 2005 Split Inifinity
 2006 Split Inifinity
 2007 Red Nacional
 2008 Webair
 2009 MojoHost
 2010 Cavecreek
 2011 MojoHost
 2012 MojoHost
 2013 MojoHost
 2014 MojoHost
 2015 MojoHost
 2016 MojoHost

Web De Espectáculos/Shows

Web Babe/Web Estrellas del Año 
 2008 Sunny Leone
 2009 Trisha Alta De La Ciudad
 2010 Jelena Jensen
 2011 Gisele
 2012 Vicky Corvette
 2013 Vicky Corvette
 2014 Evelyn Cates
 2015 Ariel Rebel
 2016 Kendra Sunderland

Soluciones Web

Compañía de Soluciones Web del Año 
 2016 Demasiado Medios de comunicación (NATS)

Sitios web

Sitio para adultos (Multi-Género) del Año 
 2007 TheBestPorn.com
 2012 VideoBox.com
 2013 BangBros.com
 2014 21Sextury.com
 2014 Brazzers.com

Sitio para adultos del Año - BDSM 
 2014 DivineBitches.com
 2015 Kink.com
 2016 Kink.com

Sitio para adultos del Año - Erótica 
 2015 X-Art.com
 2016 SexArt.com

Sitio para adultos del Año - Sitio de fanes 
 2015 FreeOnes.com
 2016 WoodRocket.com

Sitio para adultos del Año - Fetiche 
 2014 Clips4Sale.com

Sitio para adultos del Año - Para las Mujeres 
 2016 XConfessions.com

Sitio para adultos del Año - Gay 
 2011 CorbinFisher.com
 2012 HotHouse.com
 2013 BelAmiOnline.com
 2014 BelAmiOnline.com
 2015 CockyBoys.com
 2016 BelAmiOnline.com

Sitio para adultos del Año - MILF 
 2011 Kelly Madison

Sitio para adultos del Año - Nicho 
 2015 Blacked.com
 2016 Blacked.com

Sitio de adultos del Año de la Fotografía 
 2013 Twistys.com
 2014 HollyRandall.com
 2015 MetArt.com
 2016 HollyRandall.com

Sitio para adultos del Año - artista intérprete o Ejecutante 
 2010 Eva Angelina
 2011 Tori Black
 2012 SunnyLeone.com
 2013 AlexisTexas.com
 2014 VickyAtHome.com
 2015 AngelaWhite.com
 2016 AngelaWhite.com

Sitio para adultos del Año - al por menor 
 2006 Sextoy.com
 2007 WantedList
 2008 Adam & Eve
 2009 Stockroom.com
 2010 Fleshlight
 2011 SexToy.com
 2012 Adam & Eve

Sitio para adultos del Año - Solo/Chica- 
 2011 Met-Art.com
 2012 AbbyWinters.com

Sitio para adultos del Año - Especialidad/Alternativa 
 2013 Kink.com
 2014 (empate) Kink.com y CrashPadSeries.com
 2015 Sssh.com
 2016 CrashPadSeries.com

Sitio para adultos del Año - Studio 
 2011 EvilAngel.com
 2012 NaughtyAmerica.com
 2013 NaughtyAmerica.com
 2014 Brazzers.com
 2015 EvilAngel.com
 2016 EvilAngel.com

Sitio para adultos del Año - Transgénero/Transexual 
 2012 WendyWilliamsXXX.com
 2013 TrannyBox.com
 2014 EvaLinXXX.com
 2015 Travesti.xxx
 2016 Trans500.com

Sitio para adultos del Año - Video 
 2016 Brazzers.com

Sitio de adultos del Año de la Realidad Virtual 
 2016 BadoinkVR.com

XBIZ CAM AWARDS 2021 
 2021 Best Cam Model Duo 2021 Pablo Cortés and Sebas Cortés https://www.pablocortesysebascortes.com/
 2021 Best Female Cam Model 2021 Brielle Day
 2021 Best Male Cam Model 2021 Maximus787
 2021 Best MILF Clip Artist 2021 Penny Barber

Referencias 

http://xbizawards.xbiz.com/winners.php

Premios de cine pornográfico de Estados Unidos
Premios a la industria pornográfica